Беспа́лов (Беспа́лова) — русская фамилия. Известные носители:

Беспалов

А 
 
 Беспалов, Алексей Николаевич (1907—1992) — советский партийный и государственный деятель, председатель Челябинского горисполкома, 1-й секретарь Челябинского горкома КПСС.

В 
 Беспалов, Валентин Иванович (1916—1999) — советский и российский прозаик, поэт, журналист.
 Беспалов, Валерий Анатольевич (род. 1986) — российский спортсмен, саночник.
 Беспалов, Вениамин Фёдорович (1906—1983) — советский ученый, доктор наук.

Г 
 Беспалов, Геннадий  — архитектор.
 Беспалов, Георгий Иванович (1906—1982) — Герой Советского Союза.

Е 
 Беспалов, Ефим Петрович (1910—1996) — полный кавалер ордена Славы.

И

М 
  (1983) — украинский писатель

Н 
 Беспалов, Никита Викторович (род. 1987) — российский хоккеист.

О, С 
 
 Беспалов, Сергей Владимирович (род. 1974) — казахстанский футболист.

Ю



См. также